Лас Негритас има више значења:

 Лас Негритас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Негритас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Негритас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Негритас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Негритас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Негритас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Негритас (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Негритас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику